La Fourche du Diable est un apéritif à base de gentiane, produit par Desprat vins.
 La Fourche du Diable ou blivet est à la fois une figure indécidable, une illusion d'optique, et un objet impossible.
 La fourche du Diable est un outil à deux longues pointes, permettant de récolter les racines de gentiane jaune.
 La Fourche du Diable est une bière ambrée de la brasserie La Rouget de Lisle.

Voir aussi